Spes kan henvise til flere artikler:

 Spes (mytologi); i romersk mytologi håbets gudinde. 
 Spes (skib); var et svensk skib der førte tropper til Bornholm, i 1658. se: Den Bornholmske opstand i 1658